Марія Луїза цу Шаумбург-Ліппе, повне ім'я Марія Луїза Дагмар Батільда Шарлотта цу Шаумбург-Ліппе (), ( 10 лютого 1897 —  1 жовтня 1938)— принцеса з дому Шаумбург-Ліппе, донька принца Фрідріха цу Шаумбург-Ліппе та данської принцеси Луїзи, дружина принца Фрідріха Сиґізмунда Прусського.

Життєпис 
Марія Луїза з'явилась на світ 10 лютого 1897 року в угорському Оденбурзі. Вона стала первістком в родині принца Фрідріха цу Шаумбург-Ліппе та його першої дружини Луїзи Данської, народившись за дев'ять місяців після весілля батьків. Згодом сім'я поповнилася сином Крістіаном та донькою Стефанією.

У віці 19 років принцеса пошлюбилася із 24-річним Фрідріхом Сиґізмундом Прусським. Весілля відбулось 27 квітня 1916 у маєтку нареченого — мисливському замку Кляйн-Ґлініке. У подружжя було двоє дітей:
Луїза Вікторія (1917—2009) — була одружена із Гансом Райнхольдом, мали єдиного сина;
Фрідріх Карл (1919—2006) — був одружений з леді Герміоною Стюарт, згодом — з Адельгейдою фон Бокум, дітей не мав.

1927-го Фрідріх Сиґізмунд загинув, впавши з коня. Марія Луїза пішла з життя одинадцять років потому, 1 жовтня 1938 у Ной-Фарланді, Потсдам.

Родинне дерево

Посилання 
Профіль на Geneall.net 
Профіль на Thepeerage.com  

Гогенцоллерни
Принцеси